Stegers kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Estaires, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Polen 

 Rzeczenica (ort), Pommerns vojvodskap, Powiat człuchowski, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar